White lady – cocktail
White Lady – film filippino del 2006
White Lady – album dei Badger del 1974

Pagine correlate
The White Lady